Nervi, feix de fibres que serveixen per transmetre sensacions i impulsos al cos dels organismes
 Nervi (arquitectura), element constructiu utilitzat en les voltes
 Nervis, poble de la Gàl·lia Belga